Stanggassinger, Stangassinger oder Stanggaßinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stangassinger (* 1978), deutscher Kameramann
 Hans Stanggassinger (* 1960), deutscher Rennrodler
 Kaspar Stangassinger (1871–1899), deutscher Pater und Seliger
 Katrin Hirtl-Stanggaßinger (* 1998), deutsche Skirennläuferin
 Thomas Stangassinger (* 1965), österreichischer Skirennläufer
 Ulrike Stanggassinger (1968–2019), deutsche Skirennläuferin